Bocaina (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Bocaina (Piauí), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí